Uqiya bezeichnet

 die Währung von Mauretanien, siehe Ouguiya
 eine alte Masseneinheit, siehe Uqiya (Einheit)